

Antropologia
Galibi o Kalina – gruppo etnico amerindo

Astronomia
92213 Kalina – asteroide della fascia principale

Onomastica
Kalina – nome proprio di persona bulgaro, macedone e polacco femminile

Persone
Jozef Kalina – cestista cecoslovacco
Robert Kalina – disegnatore austriaco
Václav Kalina – calciatore ceco
Yuliya Kalina – sollevatrice ucraina

Vetture
Lada-Vaz Kalina – automobile prodotta dalla Lada-Vaz dal 2004 al 2018